Die 93. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  93. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  93. Division (Japanisches Kaiserreich)
  93. Motorisierte Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  93rd Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern